Duessa är ett släkte av fjärilar. Duessa ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vecklare
Duessa

en:Duessa